Kanu-Club steht für Kanuvereine:
 Alstadener Kanu-Club
 Alster-Canoe-Club 
 Kanu Club Wiking Bochum 
 Godesberger Kanu-Club
 Hannoverscher Kanu-Club von 1921 
 Kanu-Club Mannheim 
 Kanu-Club Potsdam 
 Saarbrücker Kanu-Club 
 Wuppertaler Kanu-Club